in samenstellingen:
Les Champs-Géraux, Côtes-d'Armor
Les Champs-de-Losque, Manche